Het taekwondotoernooi in de klasse tot 57 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op donderdag 9 augustus 2012.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen

Bronvermelding 
  Loting

Vrouwen 57kg